Оуен Кънингам Уилсън () е известен американски актьор и сценарист. Получава номинация за Оскар за сценария на „Кланът Тененбаум“). Ролите му на Джон Бекуит в „Ловци на шаферки“ и на Хензъл в „Зулендър“ му донасят значителна известност като комик. Той участва и във филма „Марли и аз“ заедно с Дженифър Анистън.

Оуен е един от тримата братя актьори в Холивуд заедно с Люк и Ендрю. През 2007 година прави опит за самоубийство, като поема голямо количество лекарства и си прерязва вените. Този опит за самоубийство по всяка вероятност е предизвикан от раздялата с Кейт Хъдсън.

През януари 2011 година му се ражда син, от приятеката му Джейд Дуел. Те го кръщават Робърт Форд..

Филмография

Източници

Външни препратки 

 

Американски актьори и актриси
Родени в Далас